Mallock ist der Nachname von:
Henry R. A. Mallock (1851–1933), englischer Ingenieur
Ray Mallock (* 1951), britischer Autorennfahrer

Siehe auch: Malloch